Са́ша Ри́тер (; ) — немецкий футболист, игравший на позиции защитника.

Клубная карьера 
Свою клубную карьеру Саша Ритер начал в 1987 году в клубе «Кюбах» (ныне «Кюбах-Райхенбах»). В 1995 году Ритер покинул «Кюбах» и перешёл играть в «Оффенбюргер», из которого в 1998 году отправился во «Фрайбург».

После игры в молодёжной команде «Фрайбурга», Ритер перешёл в профессиональную часть клуба. Его дебют как профессионального футболиста состоялся во второй бундеслиге в сезоне 2002/03, в матче против клуба «Алемания». Матч завершился победой «Фрайбурга» 1:0, а Ритер провёл на поле все 90 минут. Первый свой гол, как профессиональный футболист, он забил 2 августа 2003 года, в игре против «Байера», которую «Фрайбург» проиграл 1:4.

Несмотря на контракт с «Фрайбургом» до 2009 года, в 2007 году Ритер перешёл в «Вольфсбург», где он обычно играл на позиции правого полузащитника.

В 2011 году Ритер стал игроком «Кёльна». На сезон 2012/13 Ритер был отдан в аренду в «Фулхэм». В мае 2013 года лондонский клуб выкупил игрока.

В июне 2014 года Ритер вернулся во «Фрайбург». В июле 2015 года Ритер подписал с «Шальке 04» контракт по схеме «1+1». 18 мая 2019 года Ритер вышел на замену в матче со «Штутгартом» (0:0), что стало его первым появлением в официальном матче за два года и последним в его карьере. По окончании сезона 2019/20 завершил карьеру и перешёл на должность координатора основной команды «Шальке».

Карьера в сборной 
Саша Ритер начал регулярно играть в молодёжной сборной Германии с игроками моложе 14 лет. В 2004 году он перешёл в команду до 21 года, где во многих матчах являлся капитаном команды. Принимал участие в чемпионате Европы 2006 года.

Достижения 
 Чемпион Второй Бундеслиги: 2002/03
 Чемпион Германии: 2008/09

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Sports.ru

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Шальке 04»